Леушкин — русская фамилия; имеет женскую форму Леушкина.
 Леушкин, Алексей Иванович — бизнесмен, совладелец самарских заводов, депутат Государственной Думы первого созыва.
 Леушкин, Сергей Геннадьевич — глава администрации Корякского автономного округа в 1991—1996 годах.

См. также 
 Лёвушкин
 Леушкино